Roling ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Roling (* 1972), deutscher Mittellateinischer Philologe
 Esther Roling (* 1979), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Rohling
 Rolling
 Rolinck